Cantonul Saint-Gengoux-le-National este un canton din arondismentul Mâcon, departamentul Saône-et-Loire, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Ameugny || align="right" | 156 || align="right" | 71460 || align="right" | 71007
|-
| Bissy-sous-Uxelles || align="right" | 59 || align="right" | 71460 || align="right" | 71036
|-
| Bonnay || align="right" | 249 || align="right" | 71460 || align="right" | 71042
|-
| Burnand || align="right" | 122 || align="right" | 71460 || align="right" | 71067
|-
| Burzy || align="right" | 60 || align="right" | 71460 || align="right" | 71068
|-
| Chapaize || align="right" | 159 || align="right" | 71460 || align="right" | 71087
|-
| Chissey-lès-Mâcon || align="right" | 226 || align="right" | 71460 || align="right" | 71130
|-
| Cormatin || align="right" | 452 || align="right" | 71460 || align="right" | 71145
|-
| Cortevaix || align="right" | 242 || align="right" | 71460 || align="right" | 71147
|-
| Curtil-sous-Burnand || align="right" | 138 || align="right" | 71460 || align="right" | 71164
|-
| Malay || align="right" | 214 || align="right" | 71460 || align="right" | 71272
|-
| Passy || align="right" | 74 || align="right" | 71220 || align="right" | 71344
|-
| Sailly || align="right" | 70 || align="right" | 71250 || align="right" | 71381
|-
| Saint-Gengoux-le-National || align="right" | 1 049 || align="right" | 71460 || align="right" | 71417
|-
| Saint-Huruge || align="right" | 50 || align="right" | 71460 || align="right" | 71427
|-
| Saint-Ythaire || align="right" | 122 || align="right" | 71460 || align="right" | 71492
|-
| Savigny-sur-Grosne || align="right" | 174 || align="right" | 71460 || align="right" | 71507
|-
| Sigy-le-Châtel || align="right" | 103 || align="right" | 71250 || align="right" | 71521
|-
| Taizé || align="right" | 161 || align="right" | 71250 || align="right" | 71532
|}
 
 

Cantoane în Saône-et-Loire